Junk () — седьмой студийный альбом французской электронной группы M83, выпущенный 8 апреля 2016 года на лейбле Naïve Records во Франции и Mute Records в Соединенных Штатах. Это первый выпущенный группой альбом за пять лет — предыдущий альбом Hurry Up, We're Dreaming был выпущен в 2011 году — и первый релиз после Digital Shades Vol. 1 (2007) без основного вокалиста и клавишника Моргана Кибби. В записи альбома также приняли участие приглашенные музыканты: Май Лан, Стив Вай, Сусанне Суннфёр, Бек и Джордан Лаулор.

Список композиций

Примечания 

Альбомы электронной музыки